Lantouy peut se référer à :
le gouffre de Lantouy, l'exutoire d'un des plus importants systèmes karstiques du causse de Limogne
l'abbaye de Lantouy, une ancienne abbaye en ruine, située à Saint-Jean-de-Laur, dans le département du Lot.
le ruisseau de Lantouy, un cours d'eau du département du Lot, se jetant dans le Lot après un cours de 2km.